Die Katar Open 2018 waren das zweite Turnier der ITTF World Tour 2018 und zugleich das erste World Tour Platinum Event desselben Jahres. Es fand vom 8. bis 11. März 2018 in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt.

Einzel

Männer 
Sieger der Herrenkonkurrenz im Einzel wurde der auf Nummer 1 gesetzte Chinese Fan Zhendong, der als großer Favorit in das Turnier ging, da sich sein Hauptkonkurrent Ma Long nicht für die Katar Open gemeldet hatte. Fan Zhendong gab im gesamten Turnier lediglich 4 Sätze ab und gewann das Finale gegen den Überraschungsfinalisten Hugo Calderano deutlich.

Setzliste

Frauen 
Die Damenkonkurrenz wurde ebenfalls von den chinesischen Spielerinnen dominiert. Siegerin wurde Liu Shiwen, die sich mit 4:2 gegen Wang Manyu durchsetzte. Mit Bernadette Szőcs, Fu Yu (Tischtennisspielerin) und Yang Xiaoxin erreichten lediglich drei Spielerinnen aus Europa die Runde der letzten 32. Von den restlichen 29 Spielerinnen kamen 11 aus China, 10 aus Japan und jeweils 2 aus Singapur, Taiwan, Hongkong und Südkorea.

Setzliste

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Qatar Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 12. November 2019)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 12. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2018